Le qualificazioni del singolare femminile del Kremlin Cup 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Lesja Curenko (Qualificata)
  Kateřina Siniaková (Qualificata)
  Shahar Peer (ultimo turno)
  Vitalija D'jačenko (Qualificata)

  Çağla Büyükakçay (ultimo turno)
  Evgenija Rodina (ultimo turno)
  Paula Kania (ultimo turno)
  Kateryna Kozlova (Qualificata)

Qualificate 

  Lesja Curenko
  Kateřina Siniaková

  Kateryna Kozlova
<li>  Vitalija D'jačenko

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2014
WTA Tour 2014